Als Querbahn werden die zu den radial verlaufenden Bahnstrecken rechtwinklig liegenden Bahnverbindungen folgender Städte bezeichnet:
 Bahnstrecke Brühl-Vochem–Köln-Godorf Hafen zwischen Köln und Bonn
 Bahnstrecke Borna–Großbothen im Südraum von Leipzig
 Bahnstrecke Neukieritzsch–Pegau im Südraum von Leipzig
 die geplante Strecke Limbach–Burgstädt–Mittweida, statt derer die Bahnstrecke Wechselburg–Küchwald gebaut wurde

Außerdem tragen folgende Bahnstrecken das Wort Querbahn im Namen:
 Eiderstedtquerbahn (Bad St. Peter-Ording–Tönning–Husum)
 Eifelquerbahn (Gerolstein–Andernach)
 Harzquerbahn (Nordhausen–Wernigerode)
 Hunsrückquerbahn (Langenlonsheim–Hermeskeil)
 Vennquerbahn (Jünkerath–Weywertz)
 Westerwaldquerbahn (Herborn–Westerburg–Montabaur)

Querbahn ist auch der deutsche Name der Stockholmer Stadtbahnlinie Tvärbanan.